Daniel Ricardo da Silva Soares – calciatore portoghese
 Marco Paulo da Silva Soares – calciatore portoghese naturalizzato capoverdiano

Pagine correlate
Silva Soares